Budding steht für:

 englisch Knospung, Abschnürungsprozess der Virushülle

Budding ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Beard Budding (1796–1846), englischer Ingenieur und Erfinder des mechanischen Spindelmähers
 Gerben Budding (* 1987), niederländischer Organist und Dirigent
 Karl Budding (1870–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Martijn Budding (* 1995), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Buddinge
 Buding (Begriffsklärung)
 Butting
 Pudding (Begriffsklärung)